Dunning ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dunning (1936–2005), niederländischer Musikwissenschaftler und Musikherausgeber
 Arend Jan Dunning (1930–2009), niederländischer Kardiologe und Autor
 Bruce Dunning († 2013), US-amerikanischer Journalist und Nachrichtensprecher
 Charles Avery Dunning (1885–1958), kanadischer Politiker
 David Dunning, US-amerikanischer Sozialpsychologe
 Debbe Dunning (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Edwin Harris Dunning (1892–1917), britischer Offizier und Pilot
 Eric Dunning (1936–2019), britischer Soziologe
 George Dunning (1920–1979), kanadischer Filmregisseur und Drehbuchautor

 Matt Dunning (* 1978), australischer Rugby-Union-Spieler
 Nick Dunning (* 1959), irischer Schauspieler
 Paris C. Dunning (1806–1884), US-amerikanischer Politiker
 Terri Dunning (* 1985), britische Schwimmerin
 William Archibald Dunning (1857–1922), US-amerikanischer Historiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dunning (Illinois)
 Dunning (Nebraska)
 Dunning (North Dakota)
 Dunning (Pennsylvania)

in Schottland:
 Dunning (Perth and Kinross)

im NRHP gelistete Objekte:
 Dunning House, in Wawayanda, New York, ID-Nr. 01001383
 Dunning-Benedict House, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 84000811

Siehe auch:
 Dunning-Kruger-Effekt